Koken bezeichnet

 die japanischen Tennō Kōken
 den deutschen Namen der Gemeinde Kohoutov, Okres Trutnov, Tschechien

Koken ist der Familienname folgender Personen:
 Änne Koken (1885–1919), deutsche Malerin und Gebrauchsgraphikerin, Tochter von Gustav (Heinrich Julius) Koken
 Carl Johan Koken (1673–1728), deutscher Gold- und Silberarbeiter
 Christian Koken (Johann Christian Koken; 1779–1857), deutscher Gymnasiallehrer und Schuldirektor
 Edmund Koken (1814–1872), deutscher Landschafts- und Porträtmaler sowie Gründungsmitglied des Hannoverschen Künstlervereins
 Ernst Koken (1860–1912), deutscher Paläontologe
 Friedrich Hans Koken (1883–1946), Maler, Sohn von (Karl Wilhelm Julius) Paul Koken
 Gustav (Heinrich Julius) Koken (1850–1910), Maler, Vater von Änne Koken
 Johann Carl Koken (1715–1773), evangelischer Theologe und Autor
 Paul Koken (Karl Wilhelm Julius) (1853–1910), Maler, Sohn von Edmund Koken
 Walt Koken (* 1946), US-amerikanischer Banjo- und Fiddlespieler und Sänger